Fokus eller Focus (fra latin: ildsted) et det punkt ud for en linse eller et hulspejl, hvor lyset samles. I overført betydning er fokus en særlig interesse eller opmærksomhed, der rettes mod noget.

Fokus eller Focus kan endvidere henvise til følgende:

 FOKUS – et dansk ugemagasin
 Focus (tysk magasin) – et tysk ugemagasin
 Fokus (svensk tidsskrift) – en svensk tidskrift grundlagt i 2005
 Fokus Bank – et norsk pengeinstitut
 Miljøpartiet Fokus – et tidligere dansk politisk parti (2010-15)
 Fokus (parti) – et dansk politisk parti
 Focus (band) – et band fra Nederlandene
 Focus (album) – et album fra 1985 af Jan Akkerman og Thijs Van Leer
 Focus (Cynic-album) – et album fra 1993
 Focus (film) – en amerikansk dramakomedie fra 2015
 Ford Focus – en bilmodel

Se også 
 Brændpunkt (flertydig)